Příjmení Kinski nosí více různých osobností :

 Klaus Kinski (1926–1991) – německý herec, otec Nastassji, Nikolaie a Poly
 Nastassja Kinski (* 1961) – německá herečka, dcera Klause
 Nikolai Kinski (* 1976) – německý herec, syn Klause
 Pola Kinski (* 1952) – německá herečka, dcera Klause

Související články 
 Kinský
 Kinští